Culcita kan syfta på,

 Culcita (sjöstjärnor) – ett släkte av sjöstjärnor
 Culcita (ormbunkar) – ett släkte av ormbunkar